María Isabel Mejía puede referirse a las siguientes personas:

 María Isabel Mejía Jaramillo (1958-), ingeniera de sistemas y computación colombiana.
 María Isabel Mejía Marulanda (1945-), economista colombiana.